Fábio Eduardo de Pieri Spina (São Paulo, estado de São Paulo, Brasil; 28 de setembro de 1972), mais conhecido como Fábio Spina. É diretor jurídico da Gerdau, membro do observatório de direitos humanos do conselho nacional de justiça (CNJ) e presidente da comissão de competitividade jurídica e econômica do B.O.

Biografia 
Fábio nasceu no Brasil, em São Paulo, neto de imigrantes alemães, cresceu em São Paulo e foi atleta de pólo aquático e jiu-jítsu.

Estudou no colégio alemão Colégio Visconde Porto Seguro. Formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, fez mestrado pela Columbia University em Nova York, MBE na França e ocupou diversos cargos nas maiores empresas do Brasil e do mundo.

Carreira 
Anteriormente, ele foi CEO da CSN, vice-presidente jurídico de finanças corporativas da The Kraft Heinz Company e chefe de ética e conformidade global da The Kraft Heinz Company. Foi diretor e diretor de empresas do grupo AGN Participações, diretor jurídico global e chefe de relações institucionais da Vale SA na Anheuser-Busch Inbev (Ambev), ocupou o cargo de vice-presidente de relações com investidores, tendo trabalhado anteriormente no grupo Suzano e em escritórios de advocacia no Brasil e nos Estados Unidos.

Foi membro do conselho de curadores do Instituto Millenium. Professor do Insper, foi membro do conselho consultivo jurídico da mesma instituição, vice-presidente executivo do conselho econômico Brasil-China, membro do conselho de administração do IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração), da Universidade Vale-Columbia centro de desenvolvimento sustentável e membro do conselho consultivo da Fundação Getúlio Vargas – FGV. Formou-se em direito pela Universidade de São Paulo em 1994, obteve um LLM (Master of American Laws, Harlan Fiske Stone Scholar) pela Columbia University Law School em Nova York em 1997, e um MBA pelo INSEAD em Fontainebleau, França em 2002.

Referências 

Nascidos em 1972